Diògenes, en llatí Diogenes, en grec antic Διογένης fou un escriptor grec autor d'una obra sobre Pèrsia del qual el primer llibre és citat per Climent d'Alexandria. Parteni de Nicea esmenta un escriptor de nom Diògenes, autor d'una història sobre la península de Pal·lene que podria ser la mateixa persona.

Referències 

Escriptors de la Grècia romana
Geògrafs de l'antiga Grècia
Geògrafs romans